! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 36001–36100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 36101–36200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 36201–36300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 36301–36400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 36401–36500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 36501–36600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 36601–36700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 36701–36800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 36801–36900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 36901–37000 [ editare]

Lista planetelor minore (036001-037000)